Балтийский путь — математический конкурс.
Проводится ежегодно, начиная с 1990 года, обычно в начале ноября.
Назван в честь акции «Балтийский путь» 1989 года.

В отличие от большинства математических соревнований, «Балтийский путь» является командным.
Каждая команда состоит из пяти учащихся средних школ, которым разрешено сотрудничать при решении двадцати задач за четыре с половиной часа.

История 
Первоначально участвовали только три прибалтийские республики,
но список приглашённых с тех пор вырос и включает все страны, имеющие выход к Балтийскому морю;
Германия посылает команды, представляющие только её северную часть,
Россия посылает команду из Санкт-Петербурга.
Исландия приглашается как государство, первым признавшее независимость прибалтийских государств.
Дополнительная «гостевая» команда приглашается на усмотрение организаторов:
 Израиль был приглашён в 2001 году,
 Белоруссия в 2004 и 2014 году,
 Бельгия в 2005 году,
 Южно-Африканская Республика в 2011 году,
 Нидерланды в 2015 году,
 Ирландия в 2021 году.
Организацией конкурса по очереди занимаются государства — постоянные участники.

Список по годам

Ссылки

Задачи, решения, результаты и ссылки на веб-сайты с 1990 года

Сайты конкурса «Балтийский путь» разных лет

Задачи 

Онлайн и
печатная версия (проверено 2012-05-24).

Математические соревнования
Мероприятия, регулярно проводимые с 1990 года